Luk kan syfta på:

LuK, ett tyskt företag
Luk, Esbo, en stadsdel i Esbo
Desa Luk, en administrativ by i Indonesien

Se även
Lukasevangeliet